Fort Sint-Margriet (Hemiksem), een voormalig fort in Hemiksem
Fort Sint-Margriet (Nattenhaasdonk), een voormalig fort in Hingene
Fort Sint-Margriet (Terneuzen), een voormalig fort ten noordoosten van Axel, het latere Fort Nassau